Powell může být:

příjmení
 viz Powell (příjmení)

jiný význam
 Baden-Powell Peak – hora v Himálaji
 Gregory Powell – fiktivní postava z povídek spisovatele Isaaca Asimova
 Herbert Powell – vedlejší fiktivní postava ze seriálu Simpsonovi
 Mount Powell – nejvyšší hora pohoří Gore Range
 Powell County – dva okresy v USA